АГУ — многозначная аббревиатура.

Государственный университет 
 Абхазский государственный университет (АГУ)
 Адыгейский государственный университет (АГУ)
 Алматинский государственный университет
 Алтайский государственный университет (АлтГУ)
 Архангельский государственный университет
 Арцахский государственный университет (АрГУ)
 Астраханский государственный университет
 Азербайджанский государственный университет (Бакинский государственный университет, БГУ)

Прочее 
 Ассоциация городов Украины

См. также 
  — многозначный термин.
 AGU — Американский геофизический союз ()